Dans le langage courant, la diffusion est une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une information), voire de « vaporisation » (diffuseur d'un parfum). 

 En physique, la diffusion désigne deux phénomènes distincts (dont les noms anglais diffèrent) :
 Diffusion ou diffraction (en anglais scattering)
 diffusion des ondes, propagation des ondes (notamment de la lumière) lorsque celles-ci rencontrent un obstacle  ;
 diffusion des particules, interaction entre deux particules lorsque l'une est projetée sur l'autre ;
 diffusion : caractérisée par une équation de diffusion avec une dérivée première en temps, et seconde en espace :
 diffusion de la matière, déplacement d'espèces chimiques dans un milieu ;
 conduction thermique, transfert de chaleur entre deux régions d'un même milieu ou entre deux milieux en contact sans déplacement appréciable de matière ;
  frottement fluide, diffusion de quantité de mouvement ;
  diffusivité thermique, une grandeur physique qui caractérise la capacité d'un matériau continu à transmettre un signal de température d'un point à un autre de ce matériau.
 En informatique,
 la diffusion (broadcast) consiste à envoyer le même paquet de données à tous les destinataires du réseau local ;
 la multidiffusion (multicast) consiste à envoyer le même paquet de données à plusieurs destinataires ;
 la rétrodiffusion (backscatter) se produit quand on envoie les messages d'erreur de remise d'un courrier électronique à quelqu'un qui ne l'a pas envoyé ;
 en cryptographie, confusion et diffusion réfère à la dissipation des redondances statistiques en entrée d'une structure afin d'obtenir en sortie des statistiques « idéales ».
 La diffusion de l'information par les médias, et en particulier la radiodiffusion et la télédiffusion par ondes hertziennes.
 Dans l'édition papier (livres) et de jeux, la diffusion est l'ensemble des opérations visant à faire la promotion d'un ouvrage auprès des intermédiaires (grossistes, libraires, …). Cette notion est distincte de celle de distribution.
 En politique, il peut être question de diffusion d'idées, d'idéologies ou de points de vue sociaux.